Nagy Balázs (1962) történész
 Nagy Balázs (1969) néprajzkutató
 Nagy Balázs (1974) színész